Malique Xá, Maleque Xá, Melique Xá, Malik Shah, Malek Shah, Melik Shah ou Melikşah podem referir-se a:

Maleque Xá I — sultão do Grande Império Seljúcida entre 1072 e 1092
Maleque Xá (sultão de Rum) — sultão seljúcida de Rum entre 1110 e 1116

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história